Teatro Rina e Gilberto Govi, noto più semplicemente come Teatro Govi, è un teatro italiano con sede a Genova. È intitolato alla memoria di Gilberto Govi e di sua moglie Rina Gaioni, attori simbolo del panorama teatrale genovese. Il foyer del locale è intitolato a un altro celebre attore genovese, Alberto Lupo.

Storia
La struttura ha sede in via Pastorino 23R, nel quartiere di Bolzaneto, in Valpolcevera, nata dalla ristrutturazione dell'antico cinema-teatro "Verdi", che era destinato alla chiusura. Con quasi quattrocento posti a sedere, è il secondo palcoscenico in Liguria per ampiezza. La sede è stata completamente ristrutturata a partire dalla fine degli anni novanta.

A curare il recupero della struttura è stata l'Associazione Amici del Teatro Rina e Gilberto Govi, costituita appositamente nel 1999 con l'intento di dotare la Valpolcevera di un fulcro di aggregazione socio-culturale. Il recupero ha visto una ristrutturazione e una messa a norma di tutti gli impianti e locali. L'opera di restauro, durata sei anni, è stata sostenuta con finanziamenti delle istituzioni locali.

Il nuovo teatro è operativo dal 17 febbraio 2007.

Cartellone
Il cartellone del teatro ogni anno propone un'ampia offerta di spettacoli: prosa, danza, teatro dialettale, spettacoli della Compagnia goliardica Mario Baistrocchi (una cui rappresentazione ha inaugurato la struttura), concerti di musica jazz, cabaret, musical, concerti rock, opera, operetta, teatro ragazzi.

Molti i personaggi illustri del mondo dello spettacolo che hanno calcato il palco del teatro dalla sua riapertura: Antonella Ruggiero, Enrique Balbontin, Enrico Intra, Franco Cerri, Camillo Milli, Alberto Camerini, i Delirium, il duo comico "Bianchi e Pulci" e molti altri ancora.

Compagnia stabile
La Compagnia Stabile del Teatro R&GG è entrata in organico nella stagione 2007/2008. Con due testi già in repertorio, la compagnia ha iniziato a produrre nuovi spettacoli, che poi ha portato in tournée in Italia. Alcuni ancora in repertorio, altri in archivio, gli spettacoli prodotti sono:

 La cena dei cretini, di Francis Veber;
 L'importanza di essere Ernesto, di Oscar Wilde;
 Favolescion, di Quattrocchi e Cattivelli;
 Di una castagna, la Luna e di un viaggio, di Ivaldo Castellani;
 La strana coppia, di Neil Simon;
 Il Carnevale degli Dei, di Ludovica Radif, spettacolo realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Genova;
 Il segreto di Cala dell'Oro, di Etta Cascini, adattamento teatrale dell'omonimo romanzo dello scrittore Emilio Carta;
 La locandiera, di Carlo Goldoni; lo spettacolo si avvale della consulenza musicale del cantautore italiano Alberto Camerini;
 L'arte ed il profitto, di Elio Veniali, in collaborazione con un quintetto d'archi dell'Orchestra del Teatro Carlo Felice;
 Due partite, di Cristina Comencini;
 I primi giorni di Maggio si partiva..., di Ivaldo Castellani, spettacolo riguardante il Risorgimento nella città di Camogli, portato in scena in piazza, nella città rivierasca, in occasione dei festeggiamenti per i 150 anni dell'unità d'Italia;
 Romeo e Giulietta, di William Shakespeare.

Note

Collegamenti esterni
 

Govi
Bolzaneto